W Niemczech istnieje osiem głównych dorzeczy, z których każde zawiera w sobie kilka pomniejszych:
 Dorzecze Renu
 Dorzecze Dunaju
 Dorzecze Łaby
 Dorzecze Wezery
 Dorzecze Ems
 Rzeki zlewiska Morza Północnego
 Rzeki zlewiska Morza Bałtyckiego
 Dorzecze Odry

Większość niemieckich rzek: Ren, Wezera, Ems i Łaba uchodzi do Morza Północnego. Odra ma ujście do Zalewu Szczecińskiego, w zlewisku Morza Bałtyckiego, natomiast Dunaj na pograniczu Rumunii i Ukrainy uchodzi do Morza Czarnego.

Artykuł zawiera tabelę i listę rzek w Niemczech, przy czym o kolejności danej listy lub tabeli informuje jej tytuł, według objętości przepływu wody lub długości rzeki.
Wymienione cieki znajdują się całkowicie lub częściowo na terytorium Niemiec, zatem wymienione są również rzeki, gdy ich źródło lub ujście znajduje się w innym państwie.

Według objętości przepływu wody

Według długości

Galeria zdjęć

Zobacz też 
 Hydrologia
 Limnologia
 Rzeki Europy
 Rzeki świata

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  (niem.)
 Urząd gos. i transportu wodnego RFN (niem.)
  gem. Anlage zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG). (niem.)

 
Listy rzek